Llista d'asteroides del 220.001 al 221.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

220001–220100

220101–220200

220201–220300

220301–220400

220401–220500

220501–220600

220601–220700

220701–220800

220801–220900

220901–221000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (220001)-(225000) (IAU Minor Planet Center)